Агуа́да (, , «водяниста, сира») — власна назва. Також — Агва́да.

Топоніми

Агуада-де-Сіма
 Агуада-де-Байшу
 Барро і Агуада-де-Байшу

Агуада (Пуерто-Рико)